Wölfnitz bezeichnet

Wölfnitz (Dresden), Stadtteil von Dresden, Sachsen
Wölfnitz (Gemeinde Grafenstein), Katastralgemeinde von Grafenstein, Kärnten
Wölfnitz (Gemeinde Griffen), Katastralgemeinde von Griffen, Kärnten
Wölfnitz (Klagenfurt am Wörthersee), Stadtteil von Klagenfurt, Kärnten
 Einen Nebenfluss der Drau in Österreich, heißt auch Wölfnitzbach